Virgilia kan syfta på:

 Virgilia (djur) – ett släkte av insekter
 Virgilia (växter) – ett släkte av växter